Mo landskommun kan avse:

Mo landskommun, Bohuslän – idag en del av Tanums kommun
Mo landskommun, Dalsland – idag en del av Åmåls kommun
Mo landskommun, Hälsingland – idag en del av Söderhamns kommun
Mo landskommun, Västergötland – idag en del av Töreboda kommun
Mo landskommun, Ångermanland – idag en del av Örnsköldsviks kommun